Frédéric Giroutru, dit Frédéric Le Sacripan, né le  à Saint-Martin-d'Hères en Isère, est un acteur français, formé au Conservatoire National de Région de Grenoble.

Biographie 

Frédéric Giroutru est admis à l’école du Théâtre national de Strasbourg au concours 2002, mais il choisit finalement d’intégrer la classe libre de Florent (professeur Michel Fau et Jean-Michel Rabeux). Et l’année suivante il intègre le Conservatoire national supérieur d'art dramatique (professeurs : Daniel Mesguich, Dominique Valadié, Muriel Mayette, Tilly et Wajdi Mouawad). Il joue dans plusieurs spectacles d’Olivier Py et de Benjamin Moreau. Il a travaillé également avec Michel Fau, Jean-Michel Rabeux, Jacques Vincey, Christophe Maltot. L'acteur Bruno Sermonne le baptise de son nom de scène « Frédéric Le Sacripan » et il joue depuis lors sous ce nom.

Théâtre 

 2001 : 1984 de George Orwell. Mise en scène Frédéric Giroutru. CNR de Grenoble. 
 2002 : Un cœur faible de Dostoievski. Mise en scène Philippe Sire, Théâtre municipal de la Roche sur Yon, Studio théâtre de Nantes et Centre Dramatique National des Alpes. 
 2003 : Cosi fan tutte de Mozart. Mise en scène Michel Fau, Festival de Saint Céré.
 2004 : Les Vainqueurs . Auteur et Mise en scène Olivier Py au Centre Dramatique National d’Orléans, Théâtre National populaire De Villeurbanne, et festival d’Avignon. 
 2005 : Les Vainqueurs : auteur et mise en scène Olivier Py. Théâtre du Rond-Point à Paris. 
 2006 : L’Orestie d’Eschyle traduit par Claudel. Mise en scène Anne Lyse Heimburger. Théâtre du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique.
 2007 : Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare. Mise en scène Jean-Michel Rabeux. MC 93 de Bobigny et tournée. 
 2008 : Une saison en enfer de Rimbaud. Mise en scène de Benjamin Moreau. Centre dramatique national des Alpes et JTN. 
 2008 : L’Orestie d’Eschyle. Traduction et mise en scène Olivier Py. Odéon Théâtre de L’Europe. 
 2008 : Création autour de Denis Guénoun. Mise en scène Christophe Maltot. TGP Orléans la Source. 
 2009 : Le soulier de satin de Paul Claudel. Mise en scène Olivier Py. Odéon-Théâtre de l’Europe.
 2009 : Illusions comiques. Auteur et mise en scène Olivier Py. Tournée.
 2009 : Les Enfants de Saturne. Auteur et mise en scène Olivier Py. Odéon Théâtre de L’Europe. 
 2010 : Amphitryon de Kleist. Mise en scène Benjamin Moreau. MC2 de Grenoble. 
 2010 : Les Suppliantes d’Eschyle. Traduction et mise en scène Olivier Py. Odéon Théâtre de l’Europe. 
 2011 : Jours souterrains de Lygre. Mise en scène Jacques Vincey. Aubusson, studio théâtre de Vitry et le théâtre des Ateliers à Lyon. 
 2011 : Trilogie Eschyle : Les Suppliantes, Les sept contre Thèbes et Les Perses. Traduction et mise en scène Olivier Py. Théâtre de Cavaillon, Odéon Théâtre de l’Europe et tournée. 
 2011 : Roméo et Juliette de Shakespeare. Traduction et mise en scène Olivier Py.Odéon Théâtre de L’Europe, TNS, TNP. 
 2012 : Roméo et Juliette de Shakespeare. Traduction et mise en scène Olivier Py. Tournée et festival de Shizuoka au Japon. 
 2012 : L’homme de paille de Feydeau. Mise en scène Benjamin Moreau. Festival de Figeac. 
 2013 : Hotel Resort de Laura Tirandaz. Mise en scène Hélène Gratet. Le Tricycle à Grenoble. 
 2013 : Trilogie d’Eschyle. Traduction et mise en scène Olivier Py. Aix-en-Provence, Marseille Provence 2013. 
 2014 : Le misanthrope de Molière. Mise en scène de Michel Fau avec Julie Depardieu au Théâtre de l’Œuvre à Paris.

Filmographie 
 2003 : Ne fais pas ça de Luc Bondy. Long métrage.

Radio 
 2004 : Mousson d’été. Abbaye des Prémontrée à Pont-à-Mousson. Texte de Sascha Rau. 
 2005 : Orqués de Manuela Morgaire et Bouli Miro de Fabrice Melquiot. 
 2008 : Radio France 2008 : Le point aveugle de Yannis Mavritsakis. Lecture dirigée par Olivier Py. Novembre en Europe à l'Odéon Théâtre de l’Europe.

Notes et références

Liens externes

 
 

Acteur français de cinéma
Élève du cours Florent
Élève du Conservatoire national supérieur d'art dramatique
Naissance en décembre 1980
Naissance à Saint-Martin-d'Hères